Carlos Hernández Alarcón (Jaén, 1990), futbolista espanyol que juga com a defensa central
 Carlos Hernández Bailo (Barcelona, 1958), ciclista professional
 Carlos Hernández Lázaro (Carcaixent, 1879 - València, 1936), advocat, empresari i polític valencià 
 Carlos Hernández Valverde (San José, Costa Rica, 1982), futbolista costa-riqueny